El Puig de la Calcina és una muntanya de 730,5 metres del terme comunal de Morellàs i les Illes, a la comarca del Vallespir (Catalunya del Nord).

Està situat en el terç inferior del terme al qual pertany, al nord-oest del Puig Forcat, al sud-oest del Mas Nou, i a llevant del Mas de la Costella.

Bibliografia

Referències 

Muntanyes de Morellàs i les Illes